Tippeligaen 1994 var Norges högsta division i fotboll för herrar säsongen 1994 och löpte från 21 april till 22 oktober 1994. Serien spelades i 22 omgångar.

De lag som kom upp från 1. divisjon til denna säsong Vålerenga, Strømsgodset och Sogndal.

Detta var sista säsongen som Tippeligaen bestod av två lag. De två lägst placerade lagen åkte ur. Men på grund av övergången till 14-lagsserie spelades inga kvalmatcher i slutet av denna säsong.

Skyttekung denna säsong blev Harald Martin Brattbakk (RBK) med 17 mål.

Tabell

Skyttekungar
 17 mål:
  Harald Martin Brattbakk, Rosenborg
 16 mål:
  Petter Belsvik, Start
 13 mål:
  Sigurd Rushfeldt, Tromsø
 12 mål:
  Trond Egil Soltvedt, Brann
 10 mål:
  Tore André Dahlum, Start
  Geir Frigård, Kongsvinger
 9 mål:
  Kent Bergersen, Rosenborg
  Ståle Solbakken, Lillestrøm
  Karl Petter Løken, Rosenborg
 8 mål:
  Øyvind Leonhardsen, Rosenborg
  Knut Aga Jr., Vålerengen
  Dag Riisnæs, Kongsvinger
 7 mål:
  Peter Hedman, Lillestrøm
  Frank Strandli, Brann
  Ingve Bøe, Viking
  Bjørn Arild Levernes, Kongsvinger
  Stein Arne Ingelstad, Ham-Kam
  Tom Kåre Staurvik, Bodø/Glimt

Referenser

1994 i Norge
Fotbollssäsongen 1994
1994